Der BMW 8er (interne Bezeichnung: G14 – Cabriolet, G15 – Coupé, G16 – Gran Coupé) ist ein Oberklasse-Pkw der 8er-Reihe von BMW, der 2018 als erstes Modell das Coupé (F13) der 6er-Reihe ablöste. 2019 folgten das Cabrio als Nachfolger des F12 und das viertürige Coupé als Nachfolger des F06. 2019 erhielt der M850i xDrive Das Goldene Lenkrad in der Kategorie Das schönste Auto.  Für die M8-Modelle lauten die internen Bezeichnungen: F91 – M8 Cabriolet, F92 – M8 Coupé, F93 – M8 Gran Coupé.

Noch vor dem Markteintritt ging BMW mit dem M8 GTE 2018 in Daytona an den Start.

Geschichte

Konzeptfahrzeuge 
Einen ersten Ausblick auf ein neues Modell der 8er-Reihe gab BMW mit dem Concept 8 beim Concorso d’Eleganza Villa d’Este im . Auf dem 88. Genfer Auto-Salon im  wurde mit dem Concept M8 Gran Coupé ein Ausblick auf die viertürige Variante der 8er-Reihe gegeben.

Serienfahrzeuge 
Die Serienversion des 8er Coupé präsentierte BMW am  im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Sie kam im  auf den Markt.

Das 8er Cabriolet (G14) wurde am  vorgestellt und formal erstmals öffentlich auf der LA Auto Show 2018 präsentiert; im  kam es in den Handel.

Als Topmodell der Baureihe wurde Anfang  der M8 sowohl als Coupé als auch als Cabriolet präsentiert. Seit  wird es ausgeliefert. Der M8 wird vom aus dem BMW M5 bekannten 4,4-Liter-V8-Ottomotor des Typs S63B44Tx angetrieben.

Die viertürige Variante Gran Coupé kam ebenfalls im  auf den Markt. Im  stellte BMW diese Variante auch als M8 vor.

Modellpflege 2022 
Eine überarbeitete Version der Baureihe präsentierte BMW am 26. Januar 2022. In den Handel kam sie im März 2022. Fortan gehört das M Sport-Paket, das unter anderem die M Bremsanlage und 19 Zoll-Räder enthält, und eine BMW-Niere, deren Stäbe eine (abschaltbare) Beleuchtung haben (Iconic Glow), zur Serienausstattung; im Innenraum Multifunktionssitze und ein 12,3 Zoll großer  Touchscreen.

Sondermodelle

Night Sky 

Im  wurde mit dem M850i xDrive Coupé Night Sky ein Einzelstück zum 25-jährigen Jubiläum von BMW Individual vorgestellt. Außerdem wird ein Sternschnuppen-Schauer zitiert. Das Fahrzeug hat einen Sonderlack und im Innenraum Oberflächen aus dem Material des Muonionalusta-Meteoriten. Erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wurde das Einzelstück auf dem 89. Genfer Auto-Salon im . Vorerst bleibt das Coupé im Besitz von BMW.

Collector's Edition 
Ausschließlich für den japanischen Markt ist das limitierte Sondermodell Collector's Edition auf Basis des 840i Gran Coupé bestimmt, das im April 2021 vorgestellt wurde und nur bis Juni 2021 erhältlich sein soll. Die Farbauswahl wurde auf insgesamt vier begrenzt, wobei es sich um spezielle Blau-, Grau-, Rot- oder Schwarztöne handelt.

The 8 Edition Haute Couture 
Das auf zehn Exemplare limitierte Sondermodell The 8 Edition Haute Couture auf Basis des M850i xDrive Cabriolet wurde im Juni 2021 vorgestellt und ist nur in der Schweiz und in Liechtenstein erhältlich. Die Karosseriefarbe ist immer in Frozen Brilliant White Metallic gehalten, für das Verdeck sind drei verschiedene Farben erhältlich.

Frozen Black Edition 
Auch exklusiv für Japan bestimmt ist die Frozen Black Edition. 20 Exemplare – 5 als Coupé, 15 als Gran Coupé – umfasst das auf dem 840i basierende Sondermodell. Sowohl außen als auch innen dominiert eine schwarze Gestaltung.

The 8 X Jeff Koons 
Bei der Vorstellung des Facelifts im Januar 2022 wurde das auf 99 Exemplare limitierte Sondermodell The 8 X Jeff Koons angekündigt. Es wurde vom US-amerikanischen Künstler Jeff Koons gestaltet, der schon 2010 den BMW M3 GT2 als Art Car für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gestaltet hatte. Das Modell wird als das „am aufwändigsten gestaltete Fahrzeug in der Firmengeschichte“ bezeichnet. 285 Arbeitsstunden seien notwendig, um das Sondermodell zu gestalten. Dies spiegelt sich auch im Preis von rund 350.000 Euro wider.

Produktion 
BMW produziert das Fahrzeug wie die Vorgängerbaureihe (F06, F12, F13) im Werk in Dingolfing. Anfang  wurde die Produktion des G15 aufgenommen, die des G14 folgte im . Der G16 wird seit Anfang  gebaut. Seit Juli 2019 werden auch F91 M8 Cabrio und F92 M8 Coupé gebaut. Im November 2019 kam das F93 M8 Gran Coupé dazu.

Technik 
Technisch basiert das Fahrzeug auf der modularen CLAR-Plattform von BMW.

Karosserie 

Die Karosserie des G15 hat eine Stirnfläche von 2,22 m² (vergleiche VW Golf VII: 2,19 m²) und je nach Ausführung einen Strömungswiderstandskoeffizienten (cW) von 0,29 bis 0,33. Für den G14 reichen die cW-Werte von 0,30 bis 0,32, die Stirnfläche ist gleich groß.  Ihr Mitteltunnel und einige andere tragende Teile sind aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff hergestellt. Auf Wunsch ist u. a. das aus dem BMW i8 bekannte Laserlicht erhältlich.

Beim Cabriolet werden für die Stabilität zusätzliche Zugstreben und ein sogenanntes Schubfeld, ein Gitterfeld, das zu den Leichtbaukonstruktionselementen zählt, im Unterboden verwendet. Das Mehrgewicht gegenüber dem Coupé beträgt 125 kg. Die Durchlademöglichkeit vom Kofferraum ist wie beim Coupé gegeben, ist aber verkleinert.

Beim Gran Coupé beträgt der Radstand 3,02 m, die Gesamtlänge 5,08 m; das Gewicht liegt 70 kg höher. Auf Wunsch gibt es ein 1,5 m² großes Panorama-Glasdach, das von der Front- bis zur Heckscheibe reicht.

Innenraum 

Die Instrumententafel ist wie beim im selben Zeitrahmen eingeführten BMW G05 (X5) ausschließlich mit digitalen Anzeigen bestückt („BMW Live Cockpit Professional“). Dessen Betriebssystem ermöglicht drahtlose Softwareupdates.

Fahrwerk 
Die Vorderräder sind einzeln an Doppelquerlenkern aufgehängt, wobei der untere Lenker in zwei nebeneinander am Radträger angelenkte Stäbe aufgelöst ist, um den Lenkrollradius zu verkleinern. Hinten gibt es eine Fünflenkerachse mit einem Hilfsrahmen. Die Dämpfer sind elektronisch gesteuert. Auf Wunsch gibt es eine aktive Wankstabilisierung. Die Zahnstangenlenkung arbeitet mit elektrischer Servounterstützung. Auch die Hinterachse lenkt mit. An den Rädern der Vorderachse sind Vierkolben-Festsattel-Scheibenbremsen, an der Hinterachse Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen verbaut. An Vorder- und Hinterachse sind die Bremsscheiben innenbelüftet. Radträger und Lenker sind aus Aluminium.

Der M8 M Competition erlaubt die Einstellung zweier Bremskennlinien, was die für den Fahrer spürbare Pedalkraft beeinflusst.

Antrieb 
Zum Verkaufsstart ist der 8er ausschließlich mit 8-Stufen-Automatikgetriebe von ZF und mit dem variablen Allradantrieb xDrive lieferbar. Letzterer ermöglicht, die Antriebskraft bis zu 100 % auf die Hinterräder zu verteilen.

Zum Marktstart standen zwei Motoren zur Wahl: ein maximal 390 kW (530 PS) leistender 4,4-Liter-V8-Ottomotor und ein Dreiliter-Reihen-Dieselmotor mit sechs Zylindern und einer maximalen Leistung von 235 kW (320 PS). Sie erfüllen die Euro 6d-Temp-Abgasnorm. Beide Motoren haben direkte Kraftstoffeinspritzung, vier Ventile pro Zylinder und sind aufgeladen: der Ottomotor von zwei parallel geschalteten Turboladern (Biturbo) mit doppelten Turbineneinlaufspiralen (Twin-Scroll), der Dieselmotor zweistufig, das heißt, die beiden Lader sind hintereinander geschaltet. Sie sind mit verstellbaren Leitschaufeln ausgerüstet (VTG-Lader). Bis 2022 ist für diesen Motor auch 48 V-Mildhybrid-Technik eingeführt.

Seit Sommer 2019 gibt es mit dem 840i ein Ottomotormodell mit Reihensechszylindermotor, das mit Hinterrad- und Allradantrieb angeboten wird.

Vom aus dem BMW M5 bekannten 4,4-Liter-V8-Ottomotor des Typs S63B44Tx wird der M8 angetrieben. Im M8 mit der maximalen Leistung von 441 kW bzw. dem M8 M Competition mit 460 kW maximaler Leistung, hält das maximale Drehmoment von 750 Nm zwischen 1800/min und 5600/min bzw. 5860/min an statt zwischen 1800/min und 4600/min wie im M850i.

Die Ein- und Auslasssteuerzeiten und der Hub der Einlassventile des Ottomotors werden last- und drehzahlabhängig geregelt (Vanos, Valvetronic).

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2018 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 9.072 BMW 8er neu zugelassen worden. Mit 2.639 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 offizielle Website

Einzelnachweise 

G15
Fahrzeug der Oberklasse
Coupé
Cabriolet
Limousine